Karl Düker ist der Name folgender Personen:

* Karl Andreas Düker (1670–1752), deutscher Philologe, Rhetoriker und Historiker, siehe Karl Andreas Duker
 Karl Gustav Düker (auch Carl Gustaf Dücker; 1663–1732), schwedischer Feldmarschall